

Patronyme 
 Dave Edmunds (né en 1944), chanteur et musicien gallois ;
 Chase Edmunds, personnage secondaire de la série 24 heures chrono ;
 George F. Edmunds, Jr. (1920-2006), entomologiste américain ;
 Ian Edmunds (né en 1961), rameur d'aviron australien ;
 Janet Edmunds, malacologiste & arachnologiste ;
 Malcolm Edmunds, naturaliste ayant notamment travaillé en arachnologie et en malacologie ;
 Newton Edmunds (1819-1908),  gouverneur du Territoire du Dakota ;
 Polina Edmunds (née en 1998), patineuse artistique américaine ;
 William Edmunds (1886-1981), acteur américain d'origine italienne.

Autres 
 Comté d'Edmunds, un des comtés de l'État du Dakota du Sud.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais